Hamamelistes är ett släkte av insekter som beskrevs av Shimer 1867. Enligt Catalogue of Life ingår Hamamelistes i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gömbenbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Hamamelistes